VCL ist ein Akronym, welches für folgende Begriffe stehen kann:
 Visual Component Library, eine Komponentenbibliothek von Embarcadero
 Visual Components Library, eine Komponentenbibliothek von OpenOffice.org und LibreOffice
 VCL Film + Medien, ein DVD-Produzent
 VC Leipzig, ein Leipziger Volleyballverein
 Verkehrs-Consult Leipzig GmbH, eine Tochtergesellschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe
 Vereinigung christlicher Lehrerinnen und Lehrer an höheren und mittleren Schulen Österreichs, ein Mitgliedsverein des AKV
 Verkehrs-Club Liechtenstein
 Europa-Jeep, der auch als Vehicule de Commandement et de Liaison (deutsch: Befehls- und Verbindungsfahrzeug) bezeichnet wird
 VCL - Varnish Configuration Language

In anderer Schreibweise kann VCl3 auch für die chemische Verbindung Vanadium(III)-chlorid stehen.

VCL